Al-Chalidijja – miejscowość w Syrii, w muhafazie As-Suwajda
 Al-Chalidijja – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama